D'acord amb la mitologia grega, Eurímede fou esposa de Glaucos i mare de Bel·lerofont.

Bibliografia 
 Parramon i Blasco, Jordi: Diccionari de la mitologia grega i romana. Edicions 62, Col·lecció El Cangur / Diccionaris, núm. 209. Barcelona, octubre del 1997. , plana 89.

Personatges de la mitologia grega